Domplatz (Erfurt)
 Domberg (Bamberg) 
 Domplatz (Bozen)
 Domplatz (Brixen)
 Domplatz (Halle)
 Domplatz (Hamburg)
 Domplatz (Innsbruck)
 Domplatz (Limburg an der Lahn)
 Domplatz (Münster)
 Domplatz (Passau)
 Domplatz (Regensburg)
 Domplatz (Salzburg)

Zie ook
 Domplein